The Affair (1973), Amerikaanse televisiefilm uit 1973
 The Affair (2004), Amerikaanse film uit 2004
 The Affair (televisieserie), Amerikaanse dramaserie uit 2014